Григо́рий Ка́рпов:
 Карпов, Григорий Артамонович (1924—1943) — сержант, Герой Советского Союза.
 Карпов, Григорий Иванович (1824—1900) — русский архитектор.